

Топонім

Флін-ле-Раш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.
 Раш (Нор) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.

Раш (округ, Канзас) — округ (графство) у штаті Канзас
 Раш (округ, Індіана) — округ (графство) у штаті Індіана
 Раш — місто, штат Нью-Йорк
 Раш Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Раш Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Раш Тауншип — селище в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія
 Раш Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Раш Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія

Прізвище

 Барбара Раш (; 1927) — американська акторка.
 Бенджамін Раш (; 1746—1813) — американський політик, лікар, філософ, просвітник.
 Даніелла Раш (;  17 вересня 1976, Сушиче) — колишня чеська порноакторка, відзначена нагородами за свої ролі.
 Дженніфер Раш (, справжнє ім'я — Гайді Штерн; 1960) — американська поп-співачка німецького походження.
 Джеффрі Раш (;  6 липня 1951) — видатний австралійський кіно- і театральний актор.
 Іан Раш (;  20 жовтня 1961, Сент-Асаф, Денбігшир, Уельс) — валлійський футболіст.
 Крістін Кетрін Раш (; 1960) — американська письменниця, працює в жанрах наукової фантастики, фентезі та новеллізаціі.
 Ліндон Раш (;  24 листопада 1980) — канадський бобслеїст, призер Олімпійських ігор (2010).
 Меттью Раш (;  12 вересня 1972, Хантінгтон) — американський порноактор і культурист.
 Ніколас Раш () — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Всесвіт», якого грає Роберт Карлайл.
 Одея Раш (, ;  12 травня 1997, Хайфа, Ізраїль) — ізраїльсько-американська акторка кіно і телебачення.
 Отіс Раш (;  29 квітня 1935, Філадельфія) — американський блюзовий гітарист та співак.
 Отто Раш (; 7 грудня 1891, Фрідріхсру — 1 листопада 1948, Аренсбург) — бригадефюрер СС.
 Річард Раш (; 1780—1859) — американський дипломат і політичний діяч.

Див. також 
 Август Раш «Август Раш» (англ. August Rush; може зустрічатись назва «Серпнева лихоманка») — драма режисера Кірстен Шерідан 2007 року, з Фредді Гаймором у головній ролі.